«Мечтатели» () — романтическая драма Бернардо Бертолуччи по сценарию Гилберта Адэра, созданному на основе трёх его книг, включая одноимённый роман (в свою очередь, вдохновлённый романом Кокто «Ужасные дети»). В центре сюжета — наполненная кинематографическими аллюзиями история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне студенческих волнений 1968 года. Главные роли исполнили Майкл Питт, Ева Грин (дебютное появление на киноэкране) и Луи Гаррель.

Сюжет 
Действие фильма происходит накануне и во время майских событий 1968 года в Париже. Юный американец Мэттью приезжает в Париж по программе студенческого обмена, чтобы улучшить своё знание французского. Большую часть свободного времени он проводит в Синематеке, в компании других подростков, страстных любителей кино, наслаждаясь просмотром современных лент и киноклассики.

Однажды он встречает своих ровесников, Изабель и Тео, которые утверждают, что являются близнецами. Новые знакомые приглашают Мэттью на время отсутствия родителей переехать в их квартиру. Постепенно американцу становится ясно, что близость Изабель и Тео балансирует на грани инцеста. Оторванные от мира студенческих волнений, все трое беззаветно отдаются сексуальным и психологическим экспериментам, обсуждают киноискусство.

В ролях

Факты 
 Большинство сцен, затрагивающих сексуальные взаимоотношения между Мэттью и Тео, в фильм не попало. Создатели сочли их чересчур вызывающими. В этом существенное отличие картины Бертолуччи от романа Адэра.
 Сцена, в которой у героини Евы Грин случайно загораются волосы от свечи, не была запланирована, но смотрелась настолько органично, что режиссёр решил оставить её в фильме.
 На роль Мэттью рассматривались кандидатуры Леонардо Ди Каприо и Джейка Джилленхола. Ди Каприо отказался из-за занятости в картине «Авиатор», а Джилленхол из-за слишком откровенных сцен.
 Премьера картины состоялась 1 сентября 2003 года в рамках Международного кинофестиваля в Венеции. Вольная трактовка молодёжной сексуальной культуры 1960-х стала причиной негодования многих кинокритиков, в особенности в США, где картина получила самый жёсткий прокатный рейтинг — NC-17.

Киноаллюзии 
Художественный мир фильма проникнут синефилией. По ходу фильма герои сознательно воспроизводят сцены из любимых ими фильмов, либо повторяют характерные жесты любимых киногероев. Например, сцена, в которой герои пробегают через Лувр, — повторение пробежки через Лувр в ленте Годара «Посторонние». Сцена, где Изабель и Тео, после пробежки в Лувре повторяют фразу: «Мы принимаем его. Он один из нас» воспроизводит сцену из фильма Тода Браунинга «Уродцы». Изабель говорит, что её первыми словами по-английски были New York Herald Tribune — первая фраза американки в годаровской ленте «На последнем дыхании». Попытка самоубийства сопровождается кадрами самоубийства Мушетт из одноимённой ленты Брессона. Другие цитируемые героями фильмы — «Дамы Булонского леса» Брессона, «Огни большого города» Чарли Чаплина, «Золотой век» Бунюэля, «Лицо со шрамом» Говарда Хоукса, «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Белокурая Венера» с Марлен Дитрих, «Королева Кристина» с Гретой Гарбо, «Цилиндр» с Фредом Астером. В кинотеатре герои фильма смотрят культовый фильм Сэмюэла Фуллера «Шоковый коридор».

В квартире главных героев висят постеры к фильмам Ингмара Бергмана («Персона»), Годара («Китаянка») и Антониони («Фотоувеличение»). Вся музыка, звучащая в фильме, взята из других кинолент.

Награды 
 2004 — номинация на премию «Давид ди Донателло» за лучший монтаж (Якопо Квадри).
 2004 — две номинации на премию European Film Awards: лучшая актриса (Ева Грин), лучший режиссёр (Бернардо Бертолуччи).
 2004 — номинация на премию «Гойя» за лучший европейский фильм (Мигель Контрерас Торрес).
 2004 — три номинации на премию «Серебряная лента» Итальянского национального синдиката киножурналистов: лучший режиссёр (Бернардо Бертолуччи), лучший монтаж (Якопо Квадри), лучшая операторская работа (Фабио Чьянкетти).

Саундтрек 
 Third Stone From The Sun — Jimi Hendrix
 Hey Joe — Michael Pitt & The Twins of Evil
 Quatre Cents Coups (Score From «Les Quatre Cents Coups») — Jean Constantin
 New York Herald Tribune (Score from «A Bout de Souffle») — Martial Solal
 Love Me Please Love Me — Michel Рolnareff
 La Mer — Charles Trenet
 Song For Our Ancestors — Steve Miller Band
 The Spy — The Doors
 Tous Les Garçons et Les Filles — Françoise Hardy
 Ferdinand (Score from «Pierrot Le Fou») — Antoine Duhamel
 Dark Star — The Grateful Dead
 Je Ne Regrette Rien — Édith Piaf
 Queen Jane — Bob Dylan
 I need a man to love — Janis Joplin
 Maggie M’gill — The Doors
 No strings (I’m fancy free) from Top Hat, Let’s face the music and dance — Irving Berlin
 C’est irreparable — Nino Ferrer
 Combination of the two — Sam Andrew
 El paso del Ebro — Rodolfo Halffter
 Non, je ne regrette rien — Charles Dumont

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фильма
  
  

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Fox Searchlight Pictures
Экранизации произведений Гилберта Адэра
Фильмы о студентах
Фильмы о близнецах
Фильмы об инцесте
Фильмы о Париже
Фильмы о революционерах
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2003 года
Фильмы Франции 2003 года
Фильмы Италии 2003 года